María Kiríllovna Románova (en ruso: Мария Кирилловна Романова; Coburgo, 2 de febrero de 1907 - Madrid, 25 de octubre de 1951) fue una noble rusa, princesa de Rusia, luego gran duquesa de Rusia, y princesa de Leiningen por su matrimonio.

Biografía 

Era hija del gran duque Cirilo Románov y de Victoria Melita. Sus padres se vieron obligados a abandonar Rusia, autorizados por el Gobierno provisional en 1917. Se instalaron en Francia, en la ciudad de Saint-Briac-sur-Mer. Con la desaparición del zar Nicolás II y de su familia su padre se convierte en varón agnado de la dinastía, se autoproclama zar y da a sus hijos el rango de grandes duques y grandes duquesas. 

En 1924, se fuga de su casa para ir donde su tía, la reina consorte de Rumania, donde tiene un romance con un caballero de la corte. 

El 24 de febrero de 1925 contrajo matrimonio con el príncipe Federico Carlos de Leiningen (1898-1946). 

Durante la Segunda Guerra Mundial su esposo se ve obligado a enrolarse en el ejército alemán. En 1945, al final del conflicto, el príncipe es capturado por los soviéticos y llevado a un campo de concentración en Rusia, donde muere de hambre el 2 de agosto de 1946.

Durante una visita a su hermano Vladimiro en Madrid, donde él residía, sufrió una angina de pecho y falleció el 27 de octubre de 1951. Fue enterrada en el panteón familiar de los príncipes de Leiningen en Amorbach (Alemania).

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 24 de febrero de 1925, con el príncipe Federico Carlos de Leiningen (1898-1946), hijo de Emico, V Príncipe de Leiningen y de la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg en Coburgo. 

De este matrimonio nacieron siete hijos:

 Emico Cirilo de Leiningen (1926-1991), en 1950, se casó con la duquesa Eilika de Oldenburgo (1928-1991). Fue el VII Príncipe de Leiningen.

 Carlos Vladimiro de Leiningen (1928-1990), en 1957, se casó con la princesa María Luisa de Bulgaria (1933-) (divorciados en 1968), hija de Boris III de Bulgaria (con descendencia).

 Kira Victoria de Leiningen (1930-2005), en 1963, se casó con el príncipe Andrés de Yugoslavia (1929-1990), hijo del rey Alejandro I de Yugoslavia y de la princesa María de Rumanía, divorciados en 1972;  con descendencia.

Margarita Elena de Leiningen (1932-1996), en 1951, se casó con el príncipe Federico Guillermo de Prusia (1924-).

 Matilde Alejandra de Leinigen (1936-2021), en 1961, se casó con Carlos Antonio Bauscher (1931-).

 Federico Guillermo de Leiningen (1938-1998), en 1960, se casó con Karine Evelyne Goß (1942-), (divorciados en 1962). En 1971, se casó con Helga Echenbacher (1940-1999).

 Pedro Víctor de Leiningen (1942-1943).

Ancestros

Referencias 

 Généalogies des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Gisserot (1998) (en francés).

Nacidos en Coburgo
Fallecidos en Madrid
Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Casa de Leiningen
Maria Kirilovna